Титул чемпиона мира ROH () является главным титулом в федерации реслинга Ring of Honor (ROH). Титул был создан и представлен 27 июля 2002 года на специальном шоу ROH Crowning a Champion. Изначально титул, носивший название «Чемпион ROH» (), был переименован в титул чемпиона мира ROH в мае 2003 года в честь первой защиты титула за пределами США. 17 мая 2003 года чемпион ROH, Самоа Джо, защитил титул от Зебра-Кида в Лондоне. 12 августа 2006 года титул чемпиона мира ROH был объединён с «Чистым» титулом ROH () после того как мировой чемпион ROH Брайан Дэниелсон победил «чистого» чемпиона ROH Найджела Макгиннесса в Ливерпуле. Титул «чистого» чемпиона был упразднён после этого матча.

Чемпион мира ROH определяется по результатам поединков реслеров, которые вовлекаются в сюжетные противостояния. Постановка противостояния за титул включает положительных и отрицательных персонажей. Часть персонажей выступает под вымышленными именами, в то время как другие под своими настоящими именами. Трансляция некоторых заранее записанных шоу может значительно отставать во времени. Шоу, транслирующиеся в прямом эфире, позднее выходят на DVD. Первым чемпионом ROH стал Лоу Ки, который победил 27 июля 2002 года в 60-минутном четырёхстороннем матче по правилам «железный человек», в котором также участвовали Кристофер Дэниэлс, Спэнки и Даг Уильямс. На  , Адам Коул единственный, кто завоёвывал титул трижды. Также на  , Брайан Дэниелсон и Найджел Макгиннесс имеют наибольшее число успешных защит титула — по 38; Кайл О’Райли наименьшее число раз успешно защитил титул — ни разу. Самое продолжительное время титулом владел Самоа Джо —  дней. Действующим чемпионом является Клаудио Кастаньоли, это его второе обладание титулом. Итого титул завоёвывал 31 человек 38 раз, дважды титул становился вакантным.

История титула

Названия

Обладатели титула

По количеству дней владения титулом 

Актуальность:

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Чемпионские титулы ROH